Wushan heißen folgende geographische Objekte:

 Wushan (Tianshui), 武山县, Kreis Wushan der Stadt Tianshui in der Provinz Gansu, China
 Wushan (Chongqing), 巫山县, Kreis der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, China
 Wushan (Anqiu), 郚山镇, Großgemeinde der Stadt Anqiu, Provinz Shandong, China
 Wushan (Changfeng), 吴山镇, Großgemeinde im Kreis Changfeng, Provinz Anhui, China
 Wushan (De’an), 吴山镇, Großgemeinde im Kreis De’an, Provinz Jiangxi, China
 Wushan (Gucheng), 五山镇, Großgemeinde im Kreis Gucheng, Provinz Hubei, China
 Wushan (Hukou), 武山镇, Großgemeinde im Kreis Hukou, Provinz Jiangxi, China
 Wushan (Kaizhou), 巫山镇, Großgemeinde des Kreises Kai der Stadt Chongqing, China
 Wushan (Lechang), 五山镇, Großgemeinde der Stadt Lechang, Provinz Guangdong, China
 Wushan (Sui), 吴山镇, Großgemeinde im Kreis Sui, Provinz Hubei, China
 Wushan (Wangcheng), 乌山镇, Großgemeinde im Stadtbezirk Wangcheng, Provinz Hunan, China
 Wushan (Changxing), 吴山乡, Gemeinde des Kreises Changxing, Provinz Zhejiang, China
 Wushan (Datian), 吴山乡, Gemeinde des Kreises Datian, Provinz Fujian, China
 Wushan (Daxin), 五山乡, Gemeinde des Kreises Daxin, Autonomes Gebiet Guangxi, China
 Wushan (Mile), 五山乡, Gemeinde der Stadt Mile, Provinz Yunnan, China
 Wushan (Xingbin), 五山乡, Gemeinde des Stadtbezirks Xingbin, Autonomes Gebiet Guangxi, China
 Wushan (Tianhe), 五山街道, Straßenviertel des Stadtbezirks Tianhe, Provinz Guangdong, China

 Wu Shan, 巫山, Gebirge zwischen Chongqing und Hubei in China

Siehe auch: 
 Wuschan